Miejscowości we Francji:
 Abergement-Clémenciat
 Abergement-Sainte-Colombe
 Abergement-de-Cuisery
 Abergement-de-Varey
 Abergement-la-Ronce
 Abergement-le-Grand
 Abergement-le-Petit
 Abergement-lès-Thésy